Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Штеффі Граф з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Габріела Сабатіні (2-ге коло)
  Яна Новотна (2-ге коло)
  Кіміко Дате (1-ше коло)
  Мануела Малєєва-Fragniere (півфінал)
  Гелена Сукова (1-ше коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1994 Draw

1994
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд